jeż
 jeż – mały ssak z rodziny jeżowatych (Erinaceidae)
 jeż – rodzaj zapory
 jeż – przykład przestrzeni metrycznej

 Jeż
 Jeż – herb szlachecki
 Andrzej Jeż – polski duchowny katolicki
 Ignacy Jeż – polski duchowny katolicki
 Zygmunt Miłkowski – polski pisarz i polityk o pseudonimie Teodor Tomasz Jeż
 Leon Jeż – łódzki malarz i grafik
 „Jeż” (Hedgehog) – miotacz bomb głębinowych

Zobacz też